Млáдший жуз (уст. Мáлая ордá; ) — группа казахских родов и племён, состоящая из двух племён: Алшын (Алимулы и Байулы) и Жетыру

О происхождении 
Первые упоминания названий родов относятся к Тюркскому Каганату. На балбале, руническом памятнике «Кюль-Тегин» говорится об улусе Берш. Этот род существует и по сей день.
 
Левшин А. И. писал, что «Меньшая орда прежде составлялась из сильного племени Алчин и семи малых родов, которые, не имея силы противостоять в междоусобиях и барантах многочисленным алчинцам, были соединены знаменитым в народе киргизским ханом Тявкою в одно поколение, известное ныне под именем семиродского. (Известие сие также взято из записок генерал-майора Тевкелева, составленных в 1740 году, и по древности своей оно гораздо вероятнее показания некоторых из нынешних киргизов, кои, забыв существовавшее почти за 100 лет пред сим предание, решительно говорят, что семиродское поколение произошло от 7 сыновей одного родоначальника). Название древнего алчинского племени, состоявшего из поколений алимулинского и байулынского, ещё находим в бумагах хана Абульхайра».

Можно привести цитату Шакарима Кудайбердыулы из его труда «Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских династий», перевод Бахыта Каирбекова:

"В наше время Малый жуз составляют три главных рода — алимулы, байулы, жетыру. Алимулы составляют шесть родов — карасакал, каракесек, торткара, шекты, кете, шомекей. В байулы двенадцать родов — алтын, ысык, шеркеш, адай, жаппас, алаша, байбакты, маскар, бериш, таз, есентемир, тана. Жетыру составляют семь родов — табын, тама, кердери, керейт, жагалбайлы, телеу, рамадан. В 1801 году хан Букей с частью людей из Малого жуза переправился на противоположный берег Урала (Яика) и образовал Букеевское ханство, которое составили — кете из рода алимулы, бериш, шеркеш, адай, жаппас, маскар, ысык, есентемир, байбакты, алаша, тана, кызылкурт, таз из рода байулы, роды — тама, табын, кердери из поколения жетыру, торе, то есть потомки ханской династии — всего шестнадцать родов. В том числе — ходжи, ногай-казахи, толенгиты.

Численность 

Численность Младшего жуза на 2016 год составляла 3 055 900 человек.

На рубеже XIX—XX веков составляла — 1 100 000 чел.

Мухаметжан Тынышпаев в своём труде, посвящённом истории казахов и изданном в Ташкенте в 1925 году, утверждал, что алшыны (Алчин) (Малая Орда) составляют две пятых всех казахов и являются самой многочисленной частью казахов.
 Алшыны до революции 1917 г. составляли 950 тысяч, в том числе: Алимулы - 350-400 тысяч, Байулы - 500-550 тысяч.
 Алимулы до революции 1917 г. составляла 350—400 тысяч, в том числе: шекты — 60—80 тысяч, шомекей — более 150 тысяч, торткара — 50—60 тысяч, кете — 50—60 тысяч, каракесек — 20—25 тысяч, карасакал — 10—15 тысяч.
 Байулы 500—550 тысяч, в том числе: адай — 80—150 тысяч, байбакты — 40 тысяч, берш — 45 тысяч, таз — 20 тысяч, шеркеш — 45 тысяч, маскар — 20 тысяч, тана — 25 тысяч, кызылкурт — 40 тысяч, алтын — 70 тысяч, жаппас — 50 тысяч, ысык — 20 тысяч, есентемир — 20 тысяч, алаша — 45 тысяч.
 Жетыру около 270—300 тыс., в том числе: табын — 80 тысяч, жагалбайлы — 70 тысяч, кереит — до 33 тысяч, тама — до 45 тысяч, телеу до 20 тысяч, кердери до 20 тысяч и рамадан до 5 тысяч человек.

Состав племенного союза

Правители Младшего жуза 
 Абулхаир (1718—1748)

Правители Младшего жуза от России 
 Нуралы-хан (1748—1786)
 Ералы-хан (1791—1794)
 Есим-хан (1795—1797)
 Айшуак-хан (1797—1806)
 Жанторе-хан (1806—1810)
 Ханский совет (1810—1812)
 Шергазы-хан (1812—1824)

Правители Букеевской Орды Младшего жуза от России 
 Бокей-хан (1812—1815)
 Жангир-хан (1812—1845)

Правители Младшего жуза, выбранные народом 
 Батыр-хан (1748—1785)
 Есим-хан (1790—1791)
 Абулгази-хан (1791—1806)
 Каратай-хан (1806—1816)
 Арынгазы-хан (1816—1821)

См. также 
 Букеевская Орда

Ссылки 
 Роды Малого жуза на «Генеалогии казахов»
 Информационный ресурс объединения родов Малого Жуза Алимулы

Научные данные по ДНК 
 [www.familytreedna.com/public/C3 ДНК проект С3-M217]

Обсуждения 
 Форум. C3c — алшинский кластер

Примечания 

 
Появились в XVIII веке в Казахстане